Сан Хуан Азинго има више значења:

 Сан Хуан Азинго (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуан Азинго (Сан Габријел Чилак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику